Die 55. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  55e division d'infanterie (Frankreich)
  55. Division (Japanisches Kaiserreich), aufgestellt 1942 in Rabaul
  55. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  55. Infanterie-Division (Polen)
  55th (West Lancashire) Infantry Division (Vereinigtes Königreich)
  55th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  55. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 Kesselschlacht bei Smolensk
  55. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Fliegende Verbände  
  55. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern